St. John Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:
* St. John Township (Indiana)
 St. John Township (Iowa)
 St. John Township (Kansas)
 St. John Township (Missouri)

Siehe auch:
 St. Johns Township